Змагання зі штовхання ядра серед чоловіків на Чемпіонаті світу з легкої атлетики 2017 у Лондоні проходили 5 і 6 серпня на Олімпійському стадіоні.

Рекорди 

На початок змагань основні рекордні результати були такими:

Розклад

Результати

Кваліфікація 

Умови проходження до фіналу: штовхання на 20,75 м () або входження до 12 найкращих за результатом атлетів у обох групах кваліфікації ().

Група А

Група B

Фінал

Джерела 

 Сторінка дисципліни змагань на вебсайті Світової легкої атлетики 

Змагання на Чемпіонаті світу з легкої атлетики 2017
Штовхання ядра на чемпіонатах світу з легкої атлетики